Миротво́рцев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Миротворцев, Борис Клавдиевич (1911—1984) — русский советский поэт, член Союза журналистов СССР.
 Миротворцев, Василий Васильевич (1838—1891) — русский историк, буддолог.
 Миротворцев, Иван Николаевич (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Миротворцев, Клавдий Николаевич (1880—1950) ― доктор географических наук, профессор, экономико-географ, статистик.
 Миротворцев, Николай Николаевич (1903—1989) — советский государственный деятель, министр лёгкой промышленности СССР в 1955—1956 гг.
 Миротворцев, Сергей Романович (1878—1949) — русский и советский хирург, академик АМН СССР, ректор Саратовского университета.
Миротворцев, Василий Александрович(1983 - ....) - русский программист, финалист международных соревнований по программированию.

См. также 
 Миротворец